Király Tamás (1952–2013) magyar underground divattervező
 Király Tamás (1955) magyar zenész, dobos
 Király Tamás (1988) magyar zeneművész (nagybőgős)
 Király Tamás magyar matematikus